Нечас () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Нечас, Мартин (род. 1999) — чешский профессиональный хоккеист, нападающий клуба «Комета».
 Нечас, Отто — австрийский футболист и футбольный тренер.
 Нечас, Петр (род. 1964) — чешский политик, председатель Гражданской демократической партии с июня 2010 года.
 Нечас, Якуб (род. 1995) — чешский футболист.